Filialkirche Lanzendorf bezeichnet:

 Filialkirche Lanzendorf (Böheimkirchen)
 Filialkirche Lanzendorf (Mistelbach)